Премьера шестого сезона шоу «В Америке есть таланты», американского реалити-шоу талантов, состоялась 31 мая 2011 года на канале NBC. 14 сентября 2011 года победителем шестого сезона был назван Ландау Евгений Мёрфи-младший. Это был последний сезон для Пирса Моргана в качестве судьи.

Предварительные прослушивания 
Телевизионные прослушивания для шестого сезона прошли в городах Лас-Вегас, Атланта, Хьюстон, Сиэтл, Миннеаполис и Нью-Йорк. Нетелевизионные прослушивания продюсеров также были проведены в городах Денвер и Чикаго. Анонсы прослушиваний были показаны во время премьеры проекта «The Voice» (аналог российской программы «Голос») на канале NBC в течение апреля и мая 2011 года. Пирс Морган отсутствовал в первой половине прослушиваний, которые состоялись в Миннеаполисе, потому что попал под метель.

Уже второй год отдельный раунд прослушиваний также проводился в Youtube, с 12 номерами, дошедших до четвертьфинального раунда для конкуренции в Топ-48.

Неделя в Лас-Вегасе 
Сразу после финального раунда прослушиваний первый эпизод «Неделя в Лас-Вегасе» вышел в эфир 5 июля 2011 года и длился 2 часа. Эпизод достигнул рейтинг 4.6 в демографике среди взрослых 18-49 лет, связывая рекорд выпуска, установленный мировой премьерой шоу в 2006 году.

Второй эпизод «Недели в Лас-Вегасе» вышел в эфир 6 июля 2011 года и длился 1 час.

В этом году номера, прошедшие через «Неделю в Лас-Вегасе», выступают в казино «Planet Hollywood» на Лас-Вегас Стрип, в том же месте, что и размещение «В Америке есть таланты» в 2009 году.

Отбор и удаление 
Как и в прошлом сезоне, судьи разделили номера участников на 3 группы. Те, кто в Группе А, были названы как «судейские фавориты», а выступали в первый день «Недели в Лас-Вегасе». Те, кто в группе B, рассматривались как продвиженные судьями, и были названы как «номера ожидания». Эти номера выступали в остальном небольшом количестве на второй день после группы А. Аудитория группы C была названа судьями, чтобы быть лучшими, и они перешли напрямую в конкуренцию в Топ-48 без выступления в Лас-Вегасе.

В этом году судьи могут исключать номера сразу после их выступления, если их прослушивание было нестандартным. Любое прослушивание, которое было на этом уровне, указаны курсивом.

Группа А: Судейские фавориты

Прошедшие 
 Чарльз Пичок — жонглёр.
 Дани Шей — певец.
 Дезмонд Микс — певец.
 Duo Aero — акробаты.
 Echo of Animal Gardens — номер с говорящей птицей.
 Fatally Unique — танцевальная бригада.
 The Fiddleheads — группа блюграсса.
 Фрэнк Майлс — опасный номер.
 Гичи Гай — комик.
 Дж. Крис Ньюберг — комик/гитарист.
 The Kinetic King — кинетик.
 Ландау Евгений Мёрфи-мл. — джазовый певец.
 Mona Lisa — певческий дуэт.
 POPLYFE — группа.
 Скотт Александр — фокусник/иллюзионист.
 Snap Boogie — танцор.
 Стивен Ретчлесс — танцор на шесте.
 Summerwind Skippers — труппа акробатов, прыгающих через скакалку.
 Those Funny Little People — новая танцевальная группа.
 Команда жёлтых дизайнерских трюков — команда BMX трюков.
 Zuma Zuma — акробатические трюки.

Выбывшие 
 4Play — группа певцов.
 Ангельская команда — классические певцы.
 Арман и Ангелина — рок/классические певцы.
 The Blue Bombshells — танцевальная труппа.
 Бретт Пемпертон — певец.
 Chicago’s Ultimate Tumblers — акробатический номер.
 Кристина Бьянко — комик.
 Синди Чанг — оперная певица.
 Дерек Шолл — певец.
 Fantastic Fig & Cat — фокусник в увеличенном масштабе.
 Гэри Макинтайр/Сьюзан Киркилин — танцоры.
 Гарольд — певец.
 Hershae Chocolatae — самозванка-бродячая королева.
 Джаммин Джей Ламонт — комик/самозванец Обама.
 Дженн Мари Симен — комик.
 Джесси «Джек Расселл» — выступление собаки.
 Келси Норд — певец.
 Кевин Шелли — разрушающий доски.
 LD Dance Company — танцевальная труппа сальсы.
 Майкл Турко — фокусник/иллюзионист.
 Майк Стоун и The Kritikal Band — группа ритма и блюза.
 Господин Джонс — танцор.
 Narsister — акробатика.
 Нужная Дива — оперная певица.
 Ping Pong Guy — пинг-понг.
 Remedy — вокальная группа.
 Роберт Картер — певец.
 Райан Андреас — певец.
 Шевонне Филлидор — певец.
 Солей Руссо — танцор на шесте.
 The BGP — рок-группа.
 The Lost Boys — рок-группа.
 Птицы Вегаса — выступление попугая.

Группа B: Номера ожидания

Прошедшие 
 Анна Грейсмен — певица.
 Attack Dance Crew — танцевальная бригада.
 Эйвери и «The Calico Hearts» — трио певцов.
 Даниэль Джозеф Бейкер — певец.
 Дилан Андре — певец.
 Ян Джонсон — выступление с йо-йо.
 Лэндон Суонк — фокусник.
 Маурисио Эррера — певец/шоумен.
 Monet — певец.
 Purrfect Angelz — танцевальная труппа.
 Трио Сандоу на русской палке — акробаты на русской палке.
 Сет Грабел — фокусник.
 SH’Boss Boys — трио негромкого стука.
 Smage Brothers Riding Shows — трюковое вело-шоу.
 Тейлор Дэвис — певец.
 Томас Джон — комедийный жонглёр.

Выбывшие 
 The Body Poets — танцевальная группа.
 Чад Селсингер — певец.
 Даниэль Мартин — детский номер.
 The Elektrolytes — танцевальная бригада.
 Фрэнк Оливье — жонглёр/глотатель огня.
 Halls of Magic — фокусники.
 Джекоб Гринхаус — певец.
 Джейсон Квик — опасный номер.
 Джессика Кулидж — пианистка.
 Леонид Великолепный — разнообразный номер.
 The Magic Charms — фокусник.
 Meet Me at Fairfax и 3rd — певец/акробат.
 Narcissister — танцор с возглавленными куклами.
 Престон Уэбер — танцор с самоанскими огненными ножами.
 Сэйди — певец/детское выступление.
 Soulman — танцор/певец/эстрадный артист.
 Тэннер «Лил Т» Эдвардс — танцор.
 Taptastic — танцевальный дуэт.
 Трики Джексон — танцор.
 Капитан и Мейбелли — выступление в жанре интермедия.
 Fearless Flores Family — трюковые мотоциклисты.
 Лис Агнес — оперный певец.
 Мелисса Вилласенор — комик/импрессионист.
 Miami All-Stars — танцевальная труппа.
 Профессор Сплэш — прыгун в воду с высоты.
 Silhouettes — исполнители силуэта.
 Squonk Opera — оперные певцы.
 Team iLuminate — светящаяся танцевальная группа.
 The Rhinestone Ropers — опасный номер в жанре вестерн.

Неизвестное решение судей 
Эти номера прошли через начальное прослушивание, но не выступали в Лас-Вегасе по личным причинам.
 Бреннан Фигари — воздушный гимнаст.
 DJ Face — выступление диджея.
 ELEW — пианист.
 Мужской хорал «Illumni» — акапельная группа.
 Миссис Смит — роковой гитарист.
 Оливия Беллафонтейн — бурлесковый танцор.
 Рейчел Замштейн — певец и гитарист.
 Sally Gould Dancers — танцевальная труппа.
 Бутылочная группа Святого Луки — бутылочная группа.
 The Art of Teknique — танцевальное трио.
 Вива Ла Муэрте — танцор/стриптизёрша.
 Шемика Чарльз — акробат огненного заточения.
Сноски

Четвертьфиналы 
Четвертьфиналы начались 12 июля 2011 года и закончились 17 августа 2011 года с выводом результатов эпизода «Дикая карта». Этот раунд включает в себя 48 лучших номеров, прошедших через «Неделю в Лас-Вегасе», номеров, прошедших через раунды прослушиваний через Youtube, а шоу «Дикая карта» благодаря ранее исключённых четвертьфиналистов.

Топ-48. Неделя 1 (12-13 июля) 
Гости: Аврил Лавин, мюзикл «Присцилла. Королев пустыни».

Сноска

Топ-48. Неделя 2 (19-20 июля) 
Гости: группы « Hot chelle rae|Hot Chelle Rae», «TRACES».

Топ-48. Неделя 3 (26-27 июля) 
Гости: Стиви Никс, театральная группа «Fighting Gravity», «Смурфики».

Сноска

Топ-48. Неделя 4 (2-3 августа) 
Гости: группа «Maroon 5», Джейсон Деруло.

Специально для Youtube 
Гости: «OK Go», театр «Pilobolus», Кинан Кейхилл, Tay Zonday, Ребекка Блэк, специальный номер с Youtube «Up and Over It» с проекта «В Британии есть таланты».

Это специальный четвертьфинал с номерами, подавших заявку на Youtube.

«Дикая карта» (16-17 августа) 
В этом году «Дикие карты» были отобраны судьями с участием аудитории на веб-сайте шоу, хотя это было до решения продюсеров, будет ли необходимым общественное мнение зрителей.

Все 5 номеров, которых не выбрали судьи, были приглашены обратно в шоу «Дикая карта».

Гости: Колби Кэйллат, мюзикл «Отверженные».

Сноска

Полуфиналы 
Полуфиналы шестого сезона начались 23 августа 2011 года, а закончились 31 августа 2011 года. На этом этапе конкурса 24 номера, которые продвинулись вперёд мимо четвертьфиналов в живом выступлении для зрителей и голосования судей. Кроме того, в этом раунде были выдвинуты вперёд 5 номеров вместо 4.

Раунд 1 (23-24 августа) 
Гости: Деми Ловато, Принц Поппикок, группа «New Boyz».

Сноски

Раунд 2 (30-31 августа) 
Гости: Давид Гетта, Флоу Райда, Ники Минаж, Сьюзан Бойл.

Сноски

Топ-10 
Тур Топ-10 состоял из двух эпизодов на одной неделе. Эпизод вышел в эфир 6 сентября 2011 года, а результаты эпизода были показаны 7 сентября 2011 года. Выступил участник из пятого сезона — победитель Майкл Гримм. На результатах шоу выступила группа „Il Divo“.

Финалы 
Финалы шестого сезона проходили в течение двух ночей. Одночасный эпизод вышел в эфир 13 сентября 2011 года, а выступил в главной роли победитель второго сезона Терри Фатор.

Двухчасовой финал вышел в эфир 14 сентября 2011 года, в главной роли специальные выступления от многих участников, включая группы „Def Leppard“, „OneRepublic“, дуэт с Тони Беннеттом и Куин Латифой, номер „Iris“ из „Cirque du Soleil“ и соперника из пятого сезона „В Америке есть Таланты“ Джеки Эванко.

Также были включены выступления дуэтов участников со знаменитостями. Ландау Евгений Мёрфи-мл. выступил с Патти Лабелле, команда „iLuminate“ с панк-группой „Cobra Starship“, „Silhouettes“ с Лиэнн Раймс, а группа „POPLYFE“ со Стиви Уандером.

Шоу посмотрели 13.600.000 зрителей, а просмотр финалов достиг 14.370.000 зрителей. За последние полчаса „В Америке есть таланты“ финал уже посмотрели 16.560.000 человек. Объединённый в две ночи финал смотрели в среднем 14.020.000 человек. Хотя по сравнением с финалом прошлого года, „В Америке есть таланты“ в частности оценивается выше, чем премьера 23 сезона хитового реалити-шоу „Survivor: South Pacific“ („Оставшийся в живых: южная часть Тихого Океана“) канала CBS.

Таблица финальных удалений

Таблица раунда 
Ниже приведён список из 48 участников из четвертьфиналов, которые прошли через «Неделю в Лас-Вегасе», и 12 участников, которых выбрали от отдельных прослушиваний в Youtube, а один участник из «Дикой карты», который изначально выбыл в Лас-Вегасе.

Курсивом показаны номера, выбранные в прослушиваниях на Youtube, и не были показаны в предварительных прослушиваниях или в «Неделе в Лас-Вегасе»; таким образом, в четвертьфиналах был их дебют на конкуренции.

Сноски

Производство 
27 июля 2010 года Пирс Морган заявил, что подписал контракт с проектом «The Tonight Show с Джеем Лено». Запись шоу началась в марте 2011 года и были представлены все судьи, заявившие, что все 3 судьи, а также в качестве принимающей стороны Ник Кэннон, возвращаются. В ноябре 2011 года Морган сказал, что не вернётся в проект в связи с его фокусировкой на его шоу «Piers Morgan Tonight» на канале CNN.

Телеканал NBC 26 апреля начал показывать проморолики для шоу во время премьеры проекта «The Voice» (аналог российского «Голоса»), также отметив изменения и некоторых цветовых схемах логотипа с США на переднем плане. Судейский стол более преобразоывается, как в проекте «В Британии есть таланты» с трёхмерными иксами.

16 мая 2011 года Мандел появился на телевидении на шоу «Late Night with Jimmy Fallon» («Поздняя ночь с Джимми Фэллоном»), где он рассказывал о шоу. Мандел описал шоу как самое опасное. Во время интервью он сказал, что «Скорая помощь» приезжала ко многим примерно по 6 раз, чтобы ухаживать за некоторыми пострадавшими участниками.

В этом году шоу обычно проводят в своём формате, в отличие от предыдущего сезона. Процесс прослушиваний и «Неделя в Лас-Вегасе» были без изменений, в то время как живые показы, состоящие из нескольких четвертьфинальных раундов (включая 2 специальные недели для номеров с Youtube и участников «Дикой карты»), 2 недели полуфиналов и 2 последующих финальных раунда, отличались изменениями в пятом сезоне.

Рейтинги

Рейтинги США

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Все сезоны «В Америке есть таланты» на сайте IMDb
 Шоу «В Америке есть таланты» на сайте Wikia

В Америке есть таланты
Телесезоны США 2011 года